Шегало, Павел Андреевич (7 февраля 1993, Москва, Россия) — российский профессиональный хоккеист, вратарь британского клуба «Эдинбург Кэпиталс». Воспитанник хоккейного клуба «Спартак». Игрок юниорской сборной России.

Карьера 
В детстве Павел играл за молодёжную команду «Радуга». В 2006 году занимался в хоккейной школе «Спартака». Дебютировал в МХЛ в 2010-м. В сезоне 2011/12 выступал за возрождённый «Локомотив». В следующем сезоне вернулся в МХЛ, где играл за «Дмитров». В 2013 году выступал в ВХЛ, на этот раз в составе ижевской «Ижстали». В сезоне 2014 подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Молодечно».

21 октября 2016 года по обоюдному согласию был расторгнут контракт между хоккейным клубом «Сибирь» и игроком.

Инцидент 
14 декабря 2014 года после матча «Динамо-Молодечно» и «Витебска» Павел и вратарь гостей Станислав Артынский сцепились в драке. Лишь через некоторое время судьи смогли разнять участников потасовки.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте команды «Локомотив»
 Игрок на сайте ФХР
 Статистика выступлений игрока за «Крылья Советов»
 Страница на сайте ВХЛ
 Статистика игр за «Динамо-Молодечно»
 Страница на sportbox.ru

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Динамо-Молодечно»
Игроки ХК «Металлург» Жлобин